ПСС — аббревиатура:
 Партия социальной справедливости — российская политическая партия созданная в 2002 году
 Партия скрещённых стрел — венгерская национал-социалистическая партия, созданная в 1935 году и распущенная в 1945
 Партия социальных сетей — российская политическая партия созданная в 2012 году
 Пенсионное страховое свидетельство, см. Пенсионное страхование
 Персональные системы связи
 Песко-соляная смесь — противогололедный материал, антигололедный реагент.
 Пистолет специальный самозарядный
 Поисково-спасательная служба
 Полное собрание сочинений
 Предельная склонность к сбережению
 Проводник служебных собак — название должности
 Производственная Система Сбербанка
 Противостолбнячная сыворотка